Rotterdams Peil (norm), historische norm voor waterhoogte, 65 cm hoger dan Normaal Amsterdams Peil
 galerie Nieuw Rotterdams Peil in Rotterdam
 sportmedisch centrum Nieuw Rotterdams Peil in Rotterdam

Rotterdam